

Pessoas 
 Kirsty Coventry

Localidades 
 Coventry, Inglaterra
 Coventry (Rhode Island)
 Coventry Lake

Outros 
 3009 Coventry

Desambiguação